Módulos de la Estación Espacial Internacional:
 Compartimento de atraque 1 (Pirs)
 Compartimento de atraque 2 (Poisk)

Otros módulos de atraque del Segmento orbital ruso:
 Módulo de Carga y Acoplamiento (Rassvet), implementando el Módulo de embarque y almacenamiento
 Universal docking module (Módulo nodal)

Otros módulos de atraque de la ISS:
 Nodo Unity (Nodo 1)
 Harmony (Nodo 2)
 Tranquillity (Nodo 3)

Véase también 
 Mini-Research Modules

Módulos de la Estación Espacial Internacional